Wriedt ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Wriedt (* 1941), niederdeutsche Schriftstellerin
 Frank Wriedt (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Helmut Wriedt (* 1922), deutscher Handballspieler 
 Ken Wriedt (1927–2010), australischer Politiker
 Klaus Wriedt (* 1935), deutscher Historiker
 Kwasi Okyere Wriedt (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Marco Wriedt (* 1984), deutscher Gitarrist und Songwriter
 Markus Wriedt, deutscher evangelischer Theologe
 Steven Wriedt (* 1970), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Verena Wriedt (* 1975), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin